Ruchba est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ω Cygni
 ω Cygni

Voir aussi 
 Rucba
 Ruchbah
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Cygne